

Lokalizacje

Austria 
 Brand – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bludenz
 Brand-Laaben – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land
 Brand-Nagelberg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gmünd

Niemcy 
 Brand – dzielnica Zwickau
 Brand – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth
 Brand – dawny obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries

Muzyka 
 Brand New – amerykańska grupa
 Brand New Eyes – album
 Brand Nubian – amerykańska grupa

Osoby 
 Adolf Brand – niemiecki dziennikarz
 Elton Brand – amerykański koszykarz
 Franz Brand – niemiecki duchowny
 Heiner Brand – niemiecki piłkarz ręczny
 Ilona Brand – niemiecka saneczkarka
 Russell Brand – angielski komik
 Vance Brand – amerykański inżynier

Postacie fikcyjne 
 Brand – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Brand z Amberu – postać stworzona przez Rogera Zelazny’ego

Inne 
 Brand – dramat Henrika Ibsena
 Brand – marka produktu
 Brandowie
 Brand – szwedzki magazyn anarchistyczny

Zobacz też 

 Brand-Erbisdorf
 Brandt
 Brant